Barmherzigenkirche steht für
Barmherzigenkirche (Graz)
Barmherzigenkirche (Wien)
Siehe auch:
Barmherzigkeitskirche